Francisca de Alençon (1490-La Flèche, 14 de septiembre de 1550), hija de Renato, duque de Alençon y conde de Perche, y de la Beata Margarita de Lorena-Veaudémont (hija, a su vez, del conde Federico de Vaudémont y de Yolanda de Anjou, duquesa de Lorena), era princesa de una rama menor de la Casa de Valois, herederos del hermano menor de Felipe VI de Francia, Carlos II de Alençon.

Vida 
Fue hermana y heredera de Carlos IV de Alençon, pero al morir este en 1525 es despojada de su herencia por su cuñada, Margarita de Angulema, la hermana del rey Francisco I de Francia, de todos modos parte de su herencia perdida pasaría al mayor de los hijos de su segundo matrimonio, por el matrimonio de este con la heredera de Margarita nacida también de su segundo matrimonio.

En primeras nupcias se casó en 1505, en la ciudad de Blois con Francisco II de Orléans-Longueville (1478-1512), nieto de Juan de Dunois (tío del rey Luis XII), de este matrimonio nacerían dos hijos:
 Renata de Longueville (1508-1515), condesa de Dunois.
 Jaime de Longueville (1511-1512).

Su segundo matrimonio se llevaría a cabo en Châteaudun el 18 de mayo de 1513 y sería con el conde de Vendôme Carlos de Borbón, juntos serían padres de:
 Luis de Borbón (1514-1516), conde de Marle.
 María de Borbón (1515-1538).
 Margarita de Borbón (1516-1589), duquesa de Nevers, por su matrimonio con Francisco de Clèves.
 Antonio de Borbón (1518-1562), duque de Borbón y Vendôme, rey de Navarra, por su matrimonio con Juana de Albret.
 Francisco de Borbón (1519-1546), conde de Enghien.
 Magdalena de Borbón (1521-1561), Abadesa de Sainte Croix de Poitiers.
 Luis de Borbón (1522-1525).
 Carlos de Borbón (1523-1590), Cardenal de Ruan, Carlos X de Francia.
 Catalina de Borbón (1525-1594), Abadesa de Soissons.
 Renata de Borbón (1527-1583), Abadesa de Chelles.
 Juan de Borbón (1528-1557), conde de Soissons y Duque de Estouteville por su matrimonio con María de Estouteville.
 Luis de Borbón (1530-1569), Príncipe de Condé.
 Leonor de Borbón (1532-1611), Abadesa de Fontevraud.

Francisca de Alençon sobrevivió así a su primer marido 37 años. Duquesa de Beaumont desde septiembre de 1543. De hecho, hizo erigir el vizcondado de Beaumont-au-Maine como ducado, que también incluía las baronías o señoríos de Château-Gontier y La Flèche, encargadas de mantener dicho ducado en una sola casa y tributo a la corona, en octubre de 1543.

Referencias 
Potter, David (1995). Keen, Maurice (ed.). A History of France, 1460–1560: The Emergence of a Nation State. Macmillan.

Enlaces externos 

Casa de Alençon